И́горь Влади́мирович Ми́нин:
 Минин, Игорь Владимирович (род. 1971) — российский деятель высшего образования.
 Минин, Игорь Владимирович (род. 1965) — российский кёрлингист и тренер по кёрлингу.